Вид на жи́тельство в Ла́твии () — документ, который даёт иностранному гражданину право на пребывание в Латвийской Республике в течение определённого времени (временный вид на жительство) или постоянно (постоянный вид на жительство). 

Иностранный гражданин в определении «Закона об иммиграции» — лицо, не являющееся гражданином Латвии или негражданином Латвии. Вид на жительство в Латвии предусматривает безвизовое посещение любой страны Шенгенской зоны. Безвизовое посещение не распространяется на Ирландию и Великобританию. Латвийская Республика является страной-участницей Европейского союза и участником Шенгенского соглашения.

Работу «Закона об иммиграции» регулируют «Правила вида на жительство» ().

С апреля 2012 года временный или постоянный вид на жительство в Латвии выдается в формате ID-карты (e-ID). Новые правила устанавливают обязательность получения e-ID для иностранцев проживающих в Латвии — это лица без гражданства или с альтернативным статусом, беженцы, а также все граждане третьих стран имеющие временный или постоянный вид на жительство. ID-карта признается в качестве полноценного удостоверяющего личность документа на территории Латвии.

Иностранцам при передвижении по территории Евросоюза в пределах Шенгенской зоны нельзя использовать электронную ID-карту в качестве удостоверяющего личность документа.

Для чего нужен временный вид на жительство в Латвии 
 Для проживания на территории Латвии более чем 90 дней в течение полугода.
 Для свободного перемещения и проживания сроком до 90 дней в течение полугода внутри стран Шенгенского соглашения.
 Временный вид на жительство выдается сроком до 5 (пяти) лет, по истечении которых можно оформить новый временный вид на жительство на срок до 5 (пяти) лет.
 По истечении 5 (пяти) лет есть возможность получить постоянный вид на жительство. По истечении 5 (пяти) лет, при соблюдении определенных условий, существует возможность получить бессрочный (постоянный) вид на жительство.
 По истечении 5 (пяти) лет есть возможность получить статус постоянного жителя Европейского Союза.
 По истечении 10 (десяти) лет есть возможность получить гражданство. После прохождения процедуры натурализации возможно стать полноценным гражданином ЕС.

Получение постоянного вида на жительство в Латвии, статуса постоянного жителя Европейского Союза или гражданства Латвии, не является обязательным и не присваивается лицам автоматически.

Получение вида на жительство в Латвии иностранными инвесторами и другие причины 
С 1 января 2015 года в «Законе об иммиграции» появилась возможность оформить временный вид на жительство в Латвии через покупку государственных ценных бумаг. Государством по беспроцентным государственным облигациям установлен срок погашения 5 лет, без права досрочного востребования и получения процентов. Чтобы получить вид на жительство необходимо вложить сумму в размере 250 000 EUR. Дополнительно необходимо уплатить взнос в государственный бюджет в размере 25 000 EUR. Это единственная статья в «Законе об иммиграции», где временный вид на жительство через беспроцентные государственные облигации сразу выдается на срок пять лет (без ежегодной регистрации).

Правительство Латвии в 2010 году внесло ряд изменений в миграционное законодательство Латвийской Республики, которые впоследствии претерпели существенные изменения с 1 января 2014 года и 1 сентября 2014 года, 1 мая 2017 года, 1 января 2018 года и на начало 2018 года дают возможность инвесторам запросить временный вида на жительство по инвестиционным программам:
 Если иностранец учредил новое или вложил в основной капитал действующего предприятия (АО или ООО) не менее 150 000 EUR, причем штат компании должен быть не менее 50 сотрудников. Годовой оборот или баланс — быть не менее 10 000 000 EUR. На получение вида на жительство могут претендовать не более 3-х инвесторов в одной компании.
 Если иностранец учредил новое или вложил в основной капитал действующего предприятия (АО или ООО) не менее 35 000 EUR, причем компания должна уплачивать в год налоги на сумму не менее 40 000 EUR, а штат компании должен быть не менее 50 сотрудников. Годовой оборот или баланс — быть не менее 10 000 000 EUR. На получение вида на жительство могут претендовать не более 3-х инвесторов в одной компании.
 Основанием для получения вида на жительство в Латвии являются любого рода субординированные обязательства с банком, включая ценные бумаги и т. д. Срок инвестиций — 5 лет, минимальная сумма 280 000 евро или эквивалент в другой валюте.
 Инвестиции в беспроцентные государственные облигации на сумму 250 000 евро.
 Создание или развитие инновационного продукта.
 Приобретение недвижимости. Для получения иностранцу временного вида на жительство в Латвии на основании инвестирования в недвижимость минимальная стоимость приобретаемой недвижимости — 250 тысяч евро, минимальная кадастровая стоимость — 80 тысяч евро, а также требуется уплатить взнос в государственный бюджет в размере 5 % от стоимости приобретаемого недвижимого имущества. Минимальная стоимость приобретаемой недвижимости установлена по всей стране без регионального разделения. Недвижимость приобретается у зарегистрированного в Латвии юридического лица, гражданина или не гражданина страны, также гражданина ЕС или иностранца, который пребывает в Латвии на основании действующего вида на жительство. Помимо этого, недвижимость может приобретаться у компаний, зарегистрированных в Европейском союзе, Европейской экономической зоне и Швейцарии. Сделка должна осуществляться только безналичным расчетом.

При получении иностранцем временного вида на жительство в Латвии, члены семьи инвестора (супруг/супруга и их несовершеннолетние дети) также смогут получить временный вид на жительство в Латвии.

 Иммиграционный закон Латвийской Республики предусматривает также другие варианты получения временного вида на жительство. Правила Кабинет Министров Латвии устанавливают требования по каждой категории получения временного вида на жительство, для претендентов и членов их семей.

 Объединение семьи (брак, несовершеннолетние дети, родственники до третьей степени, родители достигшие установленного в Латвии пенсионного возраста).
 Бизнес и работа по трудовому договору.
 Стажер и сезонный работник.
 Работа в иностранном филиале или представительстве.
 Обучение в аккредитованном учреждении образования.
 Религиозная деятельность.
 Лечение.
 Реализация международного договора или проекта, в котором участвует Латвия или оказание помощи гос. структурам или структурам самоуправлений Латвии.
 Голубая карта Европейского Союза.

Статьи по теме вид на жительство в Латвии.

 Общая сумма инвестиций, на основании которых иностранцы получили вид на жительство, составляет 24 842 413 латов (по данным на 9-е сентября 2012 года).
 К октябрю 2011 года вид на жительство в обмен на инвестиции получили 1667 иностранцев.
 В 2011 году в обмен на временные виды на жительство в Латвии 1956 иностранцев инвестировали в страну 123 млн латов.
 К декабрю 2012 года общее количество иностранцев, попавших под инвесторскую иммиграционную программу составило 4892 человек.
 Возможность предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость является предметом политических разногласий — так, против него выступает Национальное объединение.
 До 1 сентября 2014 года вид на жительство можно было получить, если иностранец приобретал в Латвии одну или несколько недвижимых собственностей в Риге, Рижском регионе планирования или республиканских городах, общая сумма сделок по которым составляла не менее 142 300 EUR, одну или несколько недвижимых собственностей за пределами Риги, Рижского региона планирования или республиканских городов, общая сумма сделок по которым составляла не менее 71 150 EUR, кадастровая стоимость недвижимости в Риге, крупнейших городах Латвии или Рижском регионе планирования должна была составлять, по меньшей мере, 42690 евро, в регионах — не менее 14230 евро.

Документы, необходимые для получения временного вида на жительство 
 Заполненная анкета установленного образца на каждого члена семьи.
 Фотография размером 3 х 4 см на каждого члена семьи.
 Справка об отсутствии судимости (для лиц, старше 14 лет), выданная компетентным учреждением страны гражданства (или проживания, если иностранец пребывал там дольше 12 месяцев).
 Документ, подтверждающий обеспечение необходимого прожиточного минимума на каждого члена семьи на 12 месяцев.
 Документ, подтверждающий предполагаемое место жительства в Латвии.
 Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины на каждого члена семьи.
 Документ, подтверждающий родство (свидетельство о браке, о рождении, попечении), если это необходимо.
 Также необходимы документы подтверждающие причину запроса вида на жительства, в зависимости от статьи «Закона об иммиграции». Стоит учесть, что некоторые статьи «Закона об иммиграции» требуют обязательного оформления вызова для вида на жительство.

Изменение законодательства в отношении граждан России 
21 октября 2014 года Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала поправки к Закону об иммиграции, предполагающие остановку выдачи гражданам России временных видов на жительство при приобретении недвижимости в Латвии.

См. также 
 Черта оседлости
 Шенгенское соглашение
 Миграционное право

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Министерства иностранных дел
 Официальная страница Управления по делам гражданства и миграции 

Право Латвии
Вид на жительство